Der Begriff Hunt-Syndrom ist nicht eindeutig.

Darunter kann verstanden werden:
 Tolosa-Hunt-Syndrom (Ophthalmoplegia dolorosa)
 Ramsay-Hunt-Syndrom (Fazialisparese durch Varicella-Zoster-Virus)